Sachsenstraße steht für:

 Sachsenstraße (Düren)
 Sachsenstraße (Koblenz), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Koblenz-Südliche Vorstadt
 Sachsenstraße (Radebeul), siehe Liste der Kulturdenkmale in Radebeul-Oberlößnitz
 Sachsenstraße (Trier), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Trier-Mitte/Gartenfeld
 Sachsenstraße (Weinböhla), siehe Liste der Kulturdenkmale in Weinböhla

Siehe auch:
 Sachsenplatz
 Sachsenmagistrale